Гранильщиков — фамилия; имеет женскую форму Гранильщикова.
 Гранильщиков, Евгений (род. 1985) — российский художник и режиссёр.
 Гранильщиков, Юрий Владимирович (1929—1998) — инженер-строитель, мастер спорта СССР по горному туризму, инструктор, судья Всесоюзной категории.